het Engelse woord voor ramp
 Disaster (2003), een film van Jossi Wein met Marnie Alton en Jim Davidson
 Disaster! (2005), een film van Roy T. Wood met Jim Cummings
 Disaster (dier), een uitgestorven geslacht van zee-egels
 Disaster (Universal Studios), een attractie in Universal Studios Florida
 Disaster Records, een punkrock platenlabel